Булавко Віктор Костянтинович (1931—2015) — радянський вірусолог, військовий медик, лауреат Державної премії СРСР.
 Булавко Володимир Олексійович (* 1944) — український баяніст та педагог. Заслужений артист УРСР.